Kasmaran (Babat Toman), een bestuurslaag in Indonesië
Kasmaran (Pagentan), een bestuurslaag in Indonesië
Kasmaran (Widasari), een bestuurslaag in Indonesië